Силвърстоун () е писта за автомобилни, мотоциклетни и други моторни състезания, намира се близо до селцето Силвърстоун, Нортхамптъншър, Великобритания.

История 
Силвърстоун е домакин на Голямата награда на Великобритания за първи път през 1948 г., а състезанието през 1950 г. е първото от новосъздадения шампионат на Формула 1. От 1955 до 1986 г. пистата се редува с Ейнтрий и Брандс Хач за домакинство, а от 1987 г. Гран При на Великобритания се провежда неизменно на Силвърстоун.

Победители във Формула 1

С най-много победи

Вижте също 
 Писти за Формула 1
 Голяма награда на Великобритания

Външни препратки 
 Силвърстоун сиркуит

Писти от Формула 1
Голяма награда на Великобритания
Автомобилни писти във Великобритания